Bezdružice můžou být:
 Bezdružice – město v okrese Tachov
 Bezdružice (zámek) – zámek v Bezdružicích
 Bezdružice (nádraží) – nádraží v Bezdružicích
 Železniční trať Pňovany–Bezdružice – železniční trať zvaná Bezdružická lokálka
 Bezdružice (seriál) – český televizní seriál z let 2015–2016